Lin-si je čínské místopisné jméno, které může označovat

 Lin-si (Che-pej) – okres v městské prefektuře Sing-tchaj v provincii Che-pej;
 Lin-si (Vnitřní Mongolsko) – okres v městské prefektuře Čch’-feng v autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko.